Sabas est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Sabas est un prénom masculin désuet, fêté le 5 décembre. Une forme dérivée du prénom est Sava.

Sabas est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Voir

Personnalités portant ce prénom 
 Sabas Maury (1863-1923), prêtre, musicien et compositeur français, originaire de la vallée de Vicdessos.

Personnalités portant ce patronyme

Références